«Сле́дствие веду́т Колобки́» — советский рисованный мультипликационный фильм, созданный режиссёрами Александром Татарским и Игорем Ковалёвым на ТО «Экран». Состоит из двух частей. Первая часть была выпущена в 1986 году, а вторая часть — в 1987 году. Название мультфильма пародирует название популярного советского детективного сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи».

В дальнейшем персонажи этого мультфильма братья Пилоты Шеф и Коллега активно используются студией «Пилот», в частности, в проекте «Чердачок Фруттис» и «Академия Собственных Ашибок».

Сюжет 
Иностранный контрабандист Карбофос, приехавший в город Энск под видом туриста, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Сам слон когда-то принадлежал Карбофосу, однако сбежал от него, не выдержав побоев и издевательств. За дело берутся знаменитые братья-сыщики Колобки, Шеф и Коллега. Сам Карбофос пытается вывезти Балдахина за границу и обманным путём берёт справку в сувенирном магазине о том, что фарфоровый слон принадлежит ему (получив справку за фарфорового слона, Карбофос саму статуэтку разбил на месте). Однако на аэродроме, откуда хочет улететь Карбофос со слоном, появляются Колобки. Карбофос хочет затолкать слона в самолёт и бьёт его палкой. В это время сыщики переманивают Балдахина его любимым рыбьим жиром и трубят на трубе, отчего слон идёт к братьям, скидывая с себя бывшего хозяина. Но Карбофос также пытается переманить слона музыкой на флейте, отчего слон теряет волю и возвращается. Карбофос начинает запихивать Балдахина в самолёт. Тут Шеф стреляет присоской из своего револьвера в табуретку на спине Карбофоса и начинает тянуть на себя, но злодей отрезает табуретку ножницами, и Шефа далеко отбрасывает. В последний момент, по неизвестной причине, слуга Карбофоса переходит на сторону сыщиков, обстреливая своего хозяина воздушными шариками из пулемёта. Злодей улетает, а Братья Колобки вместе со слугой и слоном идут по городу.

Над фильмом работали 
 Автор сценария: Эдуард Успенский
 Режиссёры и Художники-постановщики: Александр Татарский, Игорь Ковалёв
 Композитор: Юрий Чернавский
 Оператор: Иосиф Голомб
 Звукооператор: Олег Соломонов
 Художники-мультипликаторы: Владлен Барбэ, Андрей Свислоцкий, Дмитрий Наумов, Сергей Шрамковский, Евгений Делюсин, Алла Юрковская
 Роли озвучивали: Леонид Броневой, Михаил Евдокимов, Алексей Птицын, Станислав Федосов, Анна Шатилова
 Художники: Наталия Грачёва, Юлия Лебедева, Максим Радаев, Валентин Телегин, Юлия Дащинская, Анна Юшкина
 Ассистенты: Ирина Доршенко, Е. Егорычева, Л. Кальян
 Монтажёр: Любовь Георгиева
 Редактор: Алиса Феодориди
 Директор: Игорь Гелашвили

Награды 
 Приз «Золотой Кукер» на МКФ в Варне, 1987.

Издание на видео 
В конце 1980-х и начале 1990-х мультфильм выпущен на видеокассетах видеокомпанией «Электроника Видео». В середине 1990-х годов мультфильм выпущен в VHS-сборнике «Лучшие советские мультфильмы» Studio PRO Video.

В 2000 году компания «Мастер Тэйп» и «Союз Видео» при поддержке «Гостелерадиофонда» выпустила лицензионные VHS-копии (с мастер-кассеты Betacam SP) с полным циклом мультфильмов о Колобках.

С 2002 года мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов Александра Татарского «Падал прошлогодний снег» со звуком Dolby Digital.

Игры 

По мотивам мультфильма было создано 8 компьютерных игр:
 Братья Пилоты. По следам полосатого слона, дата выхода: 22 сентября 1997 года (adventure, квест).
 Братья Пилоты. Дело о серийном маньяке, дата выхода: 2 декабря 1998 года (adventure, квест).
 Братья Пилоты. Обратная сторона Земли, дата выхода: 11 июня 2004 года (adventure, квест).
 Братья Пилоты. Олимпиада, дата выхода: 27 августа 2004 года (аркада).
 Братья Пилоты 3D. Дело об Огородных вредителях, дата выхода: 22 октября 2004 года (adventure, квест).
 Братья Пилоты 3D. Тайны Клуба Собаководов, дата выхода: 29 апреля 2005 года (adventure, квест).
 Братья Пилоты. Загадка атлантической сельди, дата выхода: 27 января 2006 года (аркада).
 Братья Пилоты. Догонялки, дата выхода: 2 марта 2007 года (аркада).

Версия на английском языке 
9 августа 2018 года на YouTube-канале «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России» была выложена версия мультфильма «Следствие ведут Колобки» на английском языке.

Примечания

См. также 
 Следствие ведут Колобки (мультфильм, 1983) — кукольный мультфильм 1983 года.

Ссылки 

 «Следствие ведут Колобки» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Творческое объединение «Экран»
 

Рисованные мультфильмы СССР 1986 года
Рисованные мультфильмы СССР 1987 года
Мультсериалы СССР, запущенные в 1986 году
Мультсериалы ТО «Экран»
Мультсериалы СССР
Детективные мультфильмы СССР
Мультфильмы Игоря Ковалёва
Мультфильмы по произведениям Эдуарда Успенского
Юрий Чернавский